Лёша Свик (настоящее имя: Алексей Игоревич Норкитович, род. 21 ноября 1990 Свердловск, РСФСР, СССР) — российский музыкальный исполнитель.

Прославился в 2017 году с песней «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две песни Лёши Свика, «Дым» и «Малиновый свет», аранжированные битмейкером Николаем Дубровиным (WZ Beats) вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте» (заняв 16-е и 17-е места соответственно).

Биография 
Родился 21 ноября 1990 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

В семье Алексея ни у кого нет музыкального образования. Сам он тоже в музыкальной школе не учился. После 9 класса пошёл в колледж, но проучился там всего один семестр («забрал оттуда документы и ушёл»). Начиная с 19 лет, четыре года проработал поваром, большую часть из этого на японской кухне. Затем устроился официантом в местном ресторане, но проработал там недолго по причине того, что мало платили.

Был участником группы Puzzle совместно с Fahmi и Appledream.

Потом начал сольную карьеру, при этом кардинально изменив музыкальное направление. Работал с 4atty aka Till (из группы «Грибы») и с российскими хип-хоп-текстовиками Драммой и HOMIE. Стал известен в 2017 году с песней «Я хочу танцевать», аранжированной продюсером и битмейкером Ромой CVPELLV, известным по работе с такими артистами, как Тимати и Мот.

По итогам 2018 года сразу две песни Лёши Свика, «Дым» и «Малиновый свет», вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте» (заняв 16-е и 17-е места соответственно).

Дискография

Студийные альбомы

Мини альбомы

Дуэтные альбомы

Синглы

Видеоклипы

Годовые чарты

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы России
Поп-музыканты России